Серге́й Анато́льевич Камзу́лин () — советский и российский футболист, защитник. Мастер спорта СССР.

Биография 
Сергей Анатольевич Камзулин родился 3 января 1955 года в городе Москве.

Воспитанник московского «Динамо», первым тренером был Евгений Фёдорович Байков. С 1973 по 1981 год играл за московский «Локомотив», провёл 162 матча и забил 1 гол в чемпионатах и первенстве СССР, и ещё сыграл 30 встреч и забил 1 мяч в Кубке, был капитаном команды. В составе «Локо» стал победителем Первой лиги в 1974 году, полуфиналистом Кубка СССР в 1978 году и дважды чемпионом мира среди железнодорожников.

Завершал сезон 1981 года в «Кубани», за которую провёл свои последние в Высшей лиге СССР 3 матча. В 1982 году выступал за костромской «Спартак», принял участие в 38 встречах команды в первенстве и в 3 поединках Кубка. В 1983 году защищал цвета кировского «Динамо», в 38 матчах первенства забил 1 гол, и ещё 2 встречи провёл в Кубке СССР.

В сезоне 1984 года играл за орджоникидзевский «Спартак», провёл 26 матчей. В 1985 году принял участие в 2 поединках команды «Целинник». С 1986 по 1993 год защищал цвета курганской «Сибири» (носившей в эти годы также названия «Торпедо» и «Зауралье»), сыграл в её составе 236 матчей и забил 19 мячей в первенствах СССР и России, и стал обладателем Кубка РСФСР в 1991 году, приняв участие в 6 встречах турнира.

Работал тренером-преподавателем в курганской ДЮСШ № 3 и тренером местной детской команды «Тобол-98».

Перенес микроинсульт, живёт в Кургане.

Достижения 
 Обладатель Кубка РСФСР: 1991
 Обладатель Кубка МССЖ (международный спортивный союз железнодорожников), USIC Cup) 1976, 1979
 Победитель Первой лиги СССР: 1974

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footbook.ru 
 Профиль на сайте playerhistory.com

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Динамо» Киров
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Москвич»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Тобол» Курган